U sezoni 2002./03. nogometno prvestvo Bosne i Hercegovine je počelo s jedinstvenom ligom, a drugi ligaški rang su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2002./03.

2002-03
2002-03 2